Golden Boy (film), Amerikaanse dramafilm uit 1939.
 Golden Boy (manga), Japanse mangaserie.
 Golden Boy (roman), van Abigail Tarttelin.
 Golden Boy (single), van Nadav Guedj.
 Golden Boy (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2013.
 Golden Boy (voetbalprijs), Italiaanse voetbalprijs.
 Golden Boys (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma.